Het ATP-toernooi van Schenectady 1993 (met de officiële naam OTB International Open 1993) werd van 23 tot en met 29 augustus 1993 gehouden in de Amerikaanse stad Schenectady.
Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Central Park in Schenectady.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

1993
Schenectady